Captura del Penyó d'Alger (1510), durant l'expansió espanyola al Magrib
 Captura d'Alger (1516), durant el conflicte hispano-otomà al Magrib
 Expedició d'Alger (1516), durant el conflicte hispano-otomà al Magrib
 Jornada d'Alger (1518), durant el conflicte hispano-otomà al Magrib
 Captura de Peñón d'Alger (1529), durant les guerres otomà-Habsburg
 Expedició d'Alger (1541), durant les guerres otomà-Habsburg
 Bombardament d'Alger (1682), durant la guerra franco-algeriana 1681-88
 Bombardament d'Alger (1683), durant la guerra franco-algeriana 1681-88
 Bombardament d'Alger (1688), durant la guerra franco-algeriana 1681–88
 Invasió d'Alger (1775), durant la guerra hispano-algeriana (1775-1785)
 Bombardament d'Alger (1783), durant la guerra hispano-algeriana 1775-1785
 Bombardament d'Alger (1784), durant la guerra hispano-algeriana del 1775-1785
 Bombardament d'Alger (1816), per una flota anglo-holandesa
 Invasió d'Alger el 1830, durant la conquesta francesa d'Algèria
 Acció del 8 de maig de 1918 o batalla d'Alger, a la Primera Guerra Mundial.
 Atac a Alger (1942), durant la campanya nord-africana de la Segona Guerra Mundial
 Batalla d'Alger (1956–1957), durant la campanya de guerrilla de la guerra d'Algèria
 La batalla d'Alger, una pel·lícula del 1966 de Gillo Pontecorvo sobre aquest succés